

Localidades
Imbé
Jardim Imbé

Outros
Imbé - uma espécie vegetal.

Imbe